Albert Giese ist der Name folgender Personen:

* Albert Giese (Linguist) (1803–1834), deutscher Linguist 
 Albert Giese (Architekt) (1851–1944), deutscher Architekt